Balla, keresztnév
 Balla, családnév
Földrajz
 Balla település Írországban
 Mátraballa, település Heves megyében
 Szilágyballa, település Szilágy megyében, Romániában
 Balla-barlang, a Bükkben található barlang